Pauline en la playa puede hacer referencia a:

Pauline en la playa, película de Eric Rohmer.
Pauline en la Playa, grupo de música pop español.